Примера Дивисьон Чили 1968 () — 36-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Метрополитано

Турнир за 5-е место

Провинсиаль

Турнир за 5-е место

Насьональ

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1968
Чили
Спорт в Чили в 1968 году